Tharoopama är ett släkte av svampar. Tharoopama ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tharoopama